Некра́совская у́лица — небольшая улица в Москве, на территории района Некрасовка Юго-Восточного административного округа.

Улица идёт на юг от 1-й Вольской улицы, затем поворачивает на восток и заканчивается, упираясь в Проектируемый проезд № 4296. Жилые дома расположены только по нечётной стороне. Нумерация ведётся от 1-й Вольской улицы.

Здания и сооружения 
 по нечётной стороне
 5 — участковый участок полиции
 7 — автошкола «ТМП 20»
 7г — зоомагазин
 9 — мини-маркет № 2
 9г — продуктовый магазин «Актор»
 по чётной стороне
 8 — физкультурно-оздоровительный комплекс спортивной школы № 4 Москомспорта

Транспорт 
По улице проходят маршруты автобуса № 849 и маршрутных такси № 1131 и 763 м.